Phillips County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Phillips County, Arkansas 
 Phillips County, Colorado 
 Phillips County, Kansas 
 Phillips County, Montana

fr:Phillips#Toponyme